

Села 
 Новопавлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Помічнянська міська громада
 Новопавлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада (в минулому — Маловисківський район)